Американский пирог:

 «Американский пирог» (франшиза) — американские молодёжные комедии (серия фильмов):

 Оригинальная серия
 «Американский пирог» — фильм 1999 года.
 «Американский пирог 2» — сиквел 2001 года комедии «Американский пирог».
 «Американский пирог: Свадьба» — фильм 2003 года.
 «Американский пирог: Все в сборе» — фильм 2012 года.

 Спин-оффы фильма 1999 года
 «Американский пирог 4: Музыкальный лагерь» — фильм 2005 года.
 «Американский пирог 5: Голая миля» — фильм 2006 года.
 «Американский пирог 6: Переполох в общаге» — фильм 2007 года.
 «Американский пирог 7: Книга любви» — фильм 2009 года.
 «Американский пирог: Девчонки рулят» — фильм 2020 года.

Прочее 
 Весёлая ферма 3. Американский пирог — казуальная компьютерная игра в жанре time management, разработанная компанией Melesta и изданная Alawar в апреле 2010 года.

См. также 
 American Pie — песня Дона Маклина.
 American Pie —альбом Дона Маклина.